Суперкубок Туреччини з футболу 1969 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 червня 1969 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» і володарем кубка Туреччини «Гезтепе».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1969
Туреччина
1969 у турецькому спорті